Кубок Ліхтенштейну з футболу 2022–2023 — 78-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ліхтенштейні. Титул захищає Вадуц.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|8 серпня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|16 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|17 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|31 серпня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|20 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|11 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|12 жовтня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|15 березня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|5 квітня 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ліхтенштейну на soccerway 

2022/23
Ліхтенштейн
Ліхтенштейн
2022 у ліхтенштейнському спорті
2023 у ліхтенштейнському спорті